Grand Prix Itálie 1985 (oficiálně LVI Gran Premio d'Italia) se jela na okruhu Autodromo Nazionale Monza v Monze v Itálii dne 8. září 1985. Závod byl dvanáctým v pořadí v sezóně 1985 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1985
Grand Prix Itálie
Sport v Itálii v roce 1985